УАК — многозначное понятие

 Уак — племя казахов
 Узел автоматической коммутации — тип объектов, используемых в междугородней телефонной связи в России и некоторых странах бывшего СССР.
 УАК — Уральский атомный кластер